Killavaat Qeqertaat bezeichnet:
 Killavaat Qeqertaat (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Killavaat Qeqertaat (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland